Kristine Stavås Skistad (ur. 8 lutego 1999) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Konnerud Idrettslag.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 28 listopada 2015 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Gålå, gdzie zajęła 3. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na mistrzostwach świata juniorów w Goms w 2018 roku zdobyła srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Lahti wygała w sztafecie i sprincie techniką klasyczną. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 7 marca 2017 roku w Drammen, w sprincie stylem klasycznym zajęła 51. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 30 listopada 2018 podczas pierwszego dnia mini cyklu Lillehammer Tour, plasując się na 5. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 28 stycznia 2023 roku w Les Rousses, wygrywając sprint stylem klasycznym. Wyprzedziła tam dwie Szwedki: Emmę Ribom i Maję Dahlqvist.

Wystartowała na mistrzostwach świata w Seefeld in Tirol w 2019 roku, gdzie w sprincie stylem dowolnym była jedenasta.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1999
Norwescy biegacze narciarscy